Михаил Фёдорович Ивков (1889—?) — русский офицер, военный лётчик. Герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 4 марта 1889 года в Черниговской губернии. В 1906 году после окончания Александровского кадетского корпуса и в 1909 году Николаевского инженерного училища был произведён в подпоручики и выпущен был в 1-й Сибирский полевой воздухоплавательный батальон, обер-офицером 1-й роты. В 1910 году обер-офицер крепостной воздухоплавательной роты Варшавского укрепленного района Брест-Литовской крепости. В 1911 году произведён в поручики и назначен обер-офицером Брест-Литовского воздухоплавательного батальона.

В 1912 году после окончания Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы был командирован в город Варшава для обучения полётам на аэропланах «Ньюпор». С 1913 года военный лётчик 7-й воздухоплавательной роты. С 13 июля 1913 года заведующий моторно-механическим классом роты. С 1914 года переведён во 2-ю воздухоплавательную роту, был на авиационных курсах в Москве, где обучался полётам на аппаратах новых типов. С 1915 года начальник 23-го авиационного отряда и офицер-инструктор Военной авиационной школы. 16 марта 1916 года произведён в штабс-капитаны.

17 апреля 1916 года за храбрость был награждён Георгиевским оружием:

С 7 июня 1916 года был назначен заведующим отделом Военной авиационной школы.

Участник Гражданская война в России. С 1918 года в Белых войсках Восточного фронта, был начальником Военной авиационной школы.
20 апреля 1919 года произведён в капитаны; с 25 июня 1919 года в подполковники.

Источники 
 Нешкин М. С., Шабанов В. М. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914—1918 годов: Биографический справочник. — , 2006 г.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004 г.
  Небо и земля Бреста в истории авиации. Ч 1. 
 Ивков Михаил Федорович Георгиевские кавалеры ПМВ
  Ивков Михаил Федорович  на сайте Офицеры РИА
  Русские авиаторы 

Выпускники Александровского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Офицерской воздухоплавательной школы
Участники Гражданской войны в России (белые)
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Брестская крепость
Кавалеры Георгиевского оружия
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института